Denumirea de Vărbovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vărbovo, un sat în comuna Harmanli, regiunea Haskovo;
 Vărbovo, un sat în comuna Smolean, regiunea Smolean;
 Vărbovo, un sat în comuna Ciuprene, regiunea Vidin.